Жигули́ — скорый фирменный пассажирский поезд № 009Й/010Й, курсирующий по маршруту Самара — Москва — Самара. Маршрут следования поезда проходит по территории Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Московской областей и республики Мордовия. Крупнейшие города в пути следования — Рязань и Сызрань. В пути ежедневно в обоих направлениях проезжает 1044 км.

История 
Впервые поезд № 9/10 сообщением Куйбышев — Москва — Куйбышев (так в то время называлась Самара) отправился в путь в 1964 году. Уже в ноябре 1965 года поезд был переведен в категорию фирменных и получил имя «Жигули» в честь знаменитой возвышенности на берегу Волги в Куйбышевской области. В 1993 году звание фирменного поезда было еще раз подтверждено приказом Министра путей сообщений по результату аттестации.

В 2010 году составы поезда «Жигули» были полностью обновлены и получили купейные вагоны и СВ ТВЗ нового модельного ряда, плацкартные вагоны были убраны из схемы.

С марта 2014 года в составе поезда начал курсировать вагон класса люкс.

Впервые за всё время существования поезд был отменён с 15 апреля по 18 июля 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Характеристика поезда 
 Поезд № 009Й/010Й скорый фирменный постоянного формирования (ППФ), курсирует круглогодично, ежедневно.
 Нумерация вагонов указана при отправлении из Самары с головы поезда, при отправлении из Москвы с хвоста поезда.
 Станция изменения номера поезда: нет.
 Станция изменения направления движения поезда: нет.
 Максимально допустимая длина поезда по участкам следования: 16 вагонов (24,5 м).
 Максимальная схема поезда: от Самары до Москвы — 15 вагонов (25,5 м).
 Станции смены локомотивов: нет.
 Станция смены локомотивных бригад без смены локомотива: Рузаевка.
 Станции снабжения поезда водой: Самара, Рузаевка, Николаевка.
 Станции снабжения поезда топливом: нет.
 Станции обслуживания ЭЧТК: Самара, Николаевка.
 Станции сбора мусора: Самара, Рузаевка, Николаевка.
 Переменный трафарет: нет,  вагоны № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 установлены в режиме продажи Зима +.
 Вагоны повышенной комфортности: купейный № 7 (класс обслуживания 2Э), все вагоны СВ (класс обслуживания 1Э).
 Беспересадочные вагоны: нет.
 Прицепные вагоны: нет.
 Прочие вагоны: вагон № 80- курсирует по указанию ОАО «РЖД», отправлением из Самары в хвосте поезда, из Москвы в хвосте поезда (состав поезда 16 вагонов).
 Выделяются места: в вагоне № 7-КРИ места с 1 по 6 для проводников, ЛНП, ПЭМ, места с 7 по 12 для отдыха работников вагона ресторана, места с 13 по 16 для работников фельдъегерской связи, места с 17 по 20 для пассажиров, места с 21 по 24 - для багажа (8 мест), места 29, 30 для инвалидов. Во всех купейных вагонах (кроме № 8) места с 5 по 36 для пассажиров, место 37 для отдыха проводников. 
 Факультативные вагоны: нет.
 Станции пограничного и таможенного контроля: нет.
 Отправляется из Самары и прибывает в Самару: 1 платформа, 1 путь.

Схема состава поезда

Расписание 
В данном расписании указано московское время.

Инциденты 
 в Рязани состоялся футбольный матч между лидерами 1 зоны второй лиги СССР командами «Торпедо» и «Крыльями Советов» (Куйбышев), которые приехали на матч на клубном автобусе «Икарус». Страсти накалились ещё во время игры, после финального свистка получили дополнительный импульс — куйбышевцы победили 1:0. Толпа болельщиков двинулась к главному входу Центрального спортивного комплекса — раздался звон разбитого стекла клубного автобуса «Крыльев Советов». Спустя несколько часов милиционеры организовали «коридор», по которому гостевой автобус, вместе с футболистами и болельщикам, выехал с территории стадиона, однако местные болельщики отправились на вокзал Рязань I добиваться «справедливости». Болельщики «Крыльев Советов» должны были уезжать поездом «Жигули», но во избежания продолжения конфликта поезд проследовал станцию без остановки (остановка была позднее в черте города).

Схема движения

Примечания

Ссылки 
 Фирменный поезд «Жигули» на официальном сайте РЖД

Поезда России
Поезда Куйбышевской железной дороги
Железнодорожный транспорт Самары